DB-Baureihe 711 steht für:

 Tunneluntersuchungswagen Kar 6209, später 711 001-8, 1959–1983
 DB-Baureihe 711.0, 1995 bis 1996
 DB-Baureihe 711.1, 2002 bis 2004
 DB-Baureihe 711.2, ab 2009